Divizia Națională 1996/97 steht für:

 Divizia Națională (Moldau) 1996/97, Spielzeit 1996/97 der ersten moldauischen Fußballliga
 Divizia Națională (Rumänien) 1996/97, Spielzeit 1996/97 der ersten rumänischen Fußballliga